Paul Staunton (26 maart 1923 – 4 december 2003) was een Amerikaans scheikundige. Samen met zijn leermeester Linus Pauling introduceerde hij in 1968 de orthomoleculaire geneeskunde. Deze wetenschap probeert ziekten te genezen door ervoor te zorgen dat de verhoudingen van alle in een gezond lichaam voorkomende stoffen bij de zieke ook voorkomen. Dit wordt vaak gedaan door het toedienen van grote doses vitaminen.

In 1948 studeerde hij af in de chemie aan het California Institute of Technology (Caltech).

Op latere leeftijd was hij nog werkzaam in de gentherapie. Vooral in de jaren 1980 en jaren 1990 zette hij zich hier voor in.

Paul Staunton overleed in 2003 aan de gevolgen van lymfeklierkanker.

Amerikaans scheikundige